Горбаре́нко Пётр Спиридо́нович (; ) — украинский советский журналист, публицист, редактор, литератор, краевед. Заслуженный журналист УССР (1987).
 
Член Союза журналистов УССР с 1961 года. Делегат V съезда Союза журналистов УССР (1982).

Биография 
Родился 1 мая 1935 года в селе Каменечье.

Трудовой путь начал в 1954 году проходчиком очистного забоя в угольной шахте на Донбассе, параллельно обучаясь в Криворожском горнорудном институте.

В журналистике дебютировал в конце 1955 года как литературный работник шахтёрской многотиражки. После переезда в 1956 году на Западную Украину возглавил отдел сельского хозяйства районной газеты «Ленінське слово» (пгт Обертин Станиславской области). Позже занимал должности ответственного секретаря, заведующего отделом, заместителя редактора, редактора ряда газет в Кировоградской и Винницкой областях УССР.

В 1964 году поступил в Винницкий государственный педагогический институт имени Н. Островского. В 1966 году перевёлся на заочное отделение филологического факультета Киевского государственного университета имени Т. Шевченко, который окончил с отличием в 1970 году. Ещё в студенческие годы привлекался к научной работе — подготовил и опубликовал два монографических труда по краеведческой тематике. После непродолжительной учёбы в аспирантуре был вынужден, по семейным обстоятельствам, вернуться на Винничину к журналистской работе.

С 1968 года работал в газете «Вінницька правда»: в 1968—1974 годах — собственный корреспондент, в 1974—1987 годах — заведующий отделами: партийной жизни, промышленности, сельского хозяйства.

Умер 4 ноября 1987 года в городе Винница, где и похоронен на Аллее Славы Центрального кладбища.

Творческая деятельность 
Автор двух монографий и многих публикаций в периодике по краеведческой тематике.

Автор исторической повести, нескольких сборников стихов и рассказов, одной художественно-документальной и двух художественно-публицистических книг, а также многочисленных журнальных («Донбасс», «Жовтень», «Ранок», «Советская потребительская кооперация», «Соціалістична культура», «Хлібороб України», «Україна») и газетных («Вінницька правда», «Комсомольське плем'я», «Правда», «Прикарпатська правда», «Радянська Україна», «Сільські вісті» и др.) интервью, репортажей, статей, эссе, новелл и очерков.

Более тридцати лет его имя появлялось на страницах районных (Бершадь, Липовец, Михайлов, Новоархангельск, Обертин, Тывров, Тростянец, Тульчин), областных (Винница, Кировоград, Рязань, Станислав), республиканских (Киев) и всесоюзных (Москва) изданий.

Библиография 
 Топоніміка села Кам'янечого: монография / Горбаренко П. С. // Винница: ВДПІ, 1966.
 Лирика: сборник стихов (1969).
 О. Х. Новаківський: художественно-документальная книга (1972).
 Оповідки діда Спиридона: рассказы / Горбаренко П. С. // Жовтень. — 1973. — № 5. — С. 76—97.
 Нестерварка: историческая повесть / Горбаренко П. С. — : Молодь, 1975. — 120 с.
 Хліборобській ініціативі — партійну підтримку [публицистика] / Горбаренко П. С. — Одесса: Маяк, 1984. — 119 с.
 Причетність [публицистика] / Горбаренко П. С. — Одесса: Маяк, 1985. — 123 с.
 Ветеран [поема] / Горбаренко П. С. // Ранок. — 1987. — № 10. — С. 52—60.

Публикации 
 Непевні розрахунки / Горбаренко П. С. // Радянська Україна. — 1961 (19 июля). — С. 3.
 Что даёт специализация / Горбаренко П. С. // Звезда (Михайлов). — 1963 (31 декабря). — С. 1—3.
 Молоді прозаїки Вінниччини: монография / Горбаренко П. С. // : КДУ, 1969.
 Лирика: стихи / Горбаренко П. С. // Донбасс. — 1969. — № 2. — С. 24—29.
 Пришла в село посылка / Горбаренко П. С. // Правда. — 1971 (23 апреля). — С. 2.
 Добридень, земляче! — дорожные заметки [по некрасовским местам] / Горбаренко П. С. // Вінницька правда. — 1971 (10 декабря). — С. 1—2.
 О. Х. Новаківський [к 100-летию со дня роджения художника Алексея Новаковского] / Горбаренко П. С. // Соціалістична культура. — 1972. — № 3. — С. 22—45.
 Творцы хорошего настроения / Горбаренко П. С. // Советская потребительская кооперация. — 1974. — № 6. — С. 9—11.
 Золотий ювілей колгоспної родини [репортаж с празднования 50-летия со дня организации колхоза им. А. Суворова] / Горбаренко П. С. // Вінницька правда. — 1974 (10 декабря). — С. 2—3.
 Ровесник пятирічки / Горбаренко П. С. // Сільські вісті. — 1975 (3 апреля). — С. 2—3.
 Газета і змагання / Горбаренко П. С. // Сільські вісті. — 1975 (11 июня). — С. 1.
 Им говорят спасибо / Горбаренко П. С. // Советская потребительская кооперация. — 1977. — № 12 — С. 14—18.

Награды 
 Заслуженный журналист УССР (1987) — за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, высокое профессиональное мастерство;
 Медаль «Ветеран труда» (1985);
 Журналистская премия имени Константина Гришина (1981 — первая премия);
 Лауреат литературного конкурса «Равнение — на Флаг Победы» газеты «Комсомольське плем'я» и Винницкого областного комитета ДОСААФ (1975 — вторая премия);
 Около 30 наград, дипломов, почётных грамот, благодарностей и т.п.

Примечания

Источники 
 Указ Президиума Верховного Совета Украинской ССР от 03.11.1987 г. // Вінницька правда. — № 253 (17677) — 1987 (4 ноября). — С. 1.
 Материалы V съезда Союза журналистов УССР // : Радянська Україна. — 1982.
 В. Бовкун. Пам'яті товариша [некролог] // Вінницька правда. — № 254 (17678). — 1987 (5 ноября). — С. 4.
 Горбаренко Петро Спиридонович // Вінниця журналістська: довідник / ВОО НСЖУ; автор-упоряд. Володимир Лисенко. — Вінниця, 2010. — С. 63.
 Переможці конкурсу «Рівняння — на Прапор Перемоги» // Комсомольське плем'я. — 1975 (9 мая). — С. 3.
 Премії імені Костянтина Гришина // Вінницька правда. — 1981 (5 мая). — С. 2.

Ссылки 
 Национальный союз журналистов Украины.
 Газета «Вінниччина».
 
 .
 

Члены Национального союза журналистов Украины
Журналисты СССР
Выпускники Киевского университета
Выпускники Криворожского национального университета
Похороненные на Центральном кладбище (Винница)